Ilustrados hace referencia a varios artículos:

Intelectuales de la Ilustración, periodo histórico europeo.
Manuscritos ilustrados o iluminados, textos medievales.
Ilustrados (Filipinas), intelectuales de las Filipinas españolas a finales del siglo XIX.